W Rosji:
 Marjino – miejscowość w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, od 2003 część wsi Rodniki
 Marjino – osiedle typu wiejskiego w sielsowiecie iwanowskim rejonu rylskiego w obwodzie kurskim
 Marjino – wieś w osiedlu wiejskim Leninskoje rejonu poczinkowskiego w obwodzie smoleńskim
 Marjino – wieś w osiedlu wiejskim Chochłowskoje rejonu smoleńskiego w obwodzie smoleńskim
 Marjino – rejon w południowo-wschodnim okręgu administracyjnym Moskwy
 Marjino – stacja moskiewskiego metra

Zobacz też 
 Marino